James Field peut faire référence à :

 James Field (1714–1751), un boxer et criminel natif d'Irlande et ayant résidé à Londres,
  (1826–1901), homme politique américain de Virginie,
  (1976- ), joueur de rugby,
 , photographe américain,
  (c. 1916–1996), historien américain,
  (1880–1927), économiste américain.

Voir aussi